Дейв Криг (, родился в 1958 году) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1980 году. Выступал за команды «Сиэтл Сихокс», «Канзас-Сити Чифс», «Детройт Лайонс», «Аризона Кардиналс», «Чикаго Беарз», «Теннеси Ойлерз».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Игроки в американский футбол США
Игроки «Сиэтл Сихокс»
Игроки «Канзас-Сити Чифс»
Игроки «Детройт Лайонс»
Игроки «Аризона Кардиналс»
Игроки «Чикаго Беарз»
Игроки «Теннесси Тайтенс»